koło Helgolandu
 Diuna (oryg. Dune) – powieść science-fiction napisana przez Franka Herberta
 Diuna (Arrakis) – fikcyjna planeta w uniwersum stworzonym przez Franka Herberta
 Diuna – film Davida Lyncha na podstawie powieści Franka Herberta (1984)
 Diuna – film Denisa Villeneuve’a na podstawie powieści Franka Herberta (2021)
 Diuna – miniserial telewizyjny na podstawie powieści Franka Herberta

Zobacz też: Dune